Moise se poate referi la:

 Moses Rosen
 Moses Gaster
 Moses Montefiore
 Moses Hess
 Moses Mendelssohn
 Moses Rosenkranz
 Moses Isegawa
 Moses Josef Rubin
 Moses ibn Ezra

Vezi și 
 Moise (dezambiguizare)